Алексе́й Митрофанович Петро́в:
 Петров, Алексей Митрофанович (1924—2005) — полный кавалер ордена Славы.
 Петров, Алексей Митрофанович (1888—1936) — русский советский актёр. Заслуженный артист РСФСР.